

Patronymes 
Kathleen Behan (1889-1984), républicaine et chanteuse irlandaise
Brendan Behan (1923-1964), écrivain irlandais
Dominic Behan (1928-1989), écrivain et auteur irlandais
Mamadou Touré Behan (né en 1961), photographe sénégalais

Homonymie de patronyme